Фрэнсис Рональд Эгертон, 7-й герцог Сазерленд (; род. 18 февраля 1940 года) — британский аристократ и пэр из семьи Эгертон. Известный как Фрэнсис Эгертон до 2000 года.

Семья 
Родился 18 февраля 1940 года. Единственный сын Сирила Реджинальда Эгертона (1905—1992), внука Фрэнсиса Эгертона, 3-го графа Элсмира (1847—1914). Его матерью была Мэри Кэмпбелл (? — 1949), дочь сэра Рональда Кэмпбелла (1883—1953). Сазерленд получил образование в Итоне и Королевском сельскохозяйственном колледже, Сайренсестер (Глостершир).

Карьера 
В 2000 году после смерти своего двоюродного бездетного брата, Джона Сазерленда Эгертона, 6-го герцога Сазерленда (1915—2000), Рональд Фрэнсис Сазерленд унаследовал титулы 7-го герцога Сазерланда и 6-го графа Элсмира. Большая часть богатства Сазерленда находится в виде коллекции произведений искусства, собранной дядей первого герцога, Фрэнсисом Эгертоном, 3-м герцогом Бриджуотером, которая была унаследована семьей Элсмир. В 2008 году он продал картины Тициана «Диана и Актеон» Национальной галерее Шотландии и Национальной галерее Лондона за 50 миллионов фунтов стерлингов .

Он занял 107-е место в списке Sunday Times Rich List 2009 года, с оценочным состоянием в £480 млн в произведениях искусства и земельной собственности, включая Мертоун-хаус и Стетчворт-хаус. В 2020 году его чистая стоимость оценивалась в 585 миллионов фунтов стерлингов.

Брак и дети 
11 мая 1971 года Сазерленд женился на Виктории Мэри, дочери генерал-майора Эдварда Александра Уилмота Уильямса и его жены Сибиллы Маргарет Аркдейл. У супругов было двое сыновей:

  Джеймс Грэнвилл Эгертон, маркиз Стаффорд (род. 12 августа 1975), женат на Барбаре Шнайдер (из Австрии/Вены). У них четыре дочери:
 Леди Изабель Виктория Эгертон (род. 10 декабря 2007)
 Леди Луиза Анна Эгертон (род. 7 января 2010)
 Леди Вайолет Мэри Эгертон (род. 11 ноября 2011)
 Леди Шарлотта Мейбл Элсмир Эгертон (род. 26 марта 2015)
  Лорд Генри Александр Эгертон (род. 28 февраля 1977), женатый на Харриет Картер. У них три дочери:
 Беатрис Джорджина Эгертон (род. 7 июня 2005)
 Фенелла Сибилла Эгертон (род. 18 января 2008)
 Роза Эвелин Эгертон (род. 20 марта 2011)

Примечания 

Выпускники Итона
7
6
Миллиардеры Великобритании